Ion Corvin se poate referi la:
 Ioan de Hunedoara, cunoscut și ca Iancu de Hunedoara (în ) (1386/1407-1456), regent al Ungariei, tatăl lui Matia Corvin
 Ioan Corvin (în , în , în ) (1473-1504), fiul nelegitim al regelui Matia Corvin, ban al Slavoniei, regele Bosniei.
 Ion Corvin, comună în județul Constanța, reședința comunei Ion Corvin, denumită astfel după tatăl lui Matia Corvin

Vezi și 
 Corvin
 Familia Huniade